Vielberth ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Vielberth (* 1932), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Vielberth (1878–1925), deutscher Geistlicher, MdL Bayern

Siehe auch:
 Filbert
 Philberth